Neoptolemosz más jelentéseit lásd: Neoptolemosz (egyértelműsítő lap)

Neoptolemosz (vagy Pürrhosz, görög írással Νεοπτόλεμος) Akhilleusz és Déidameia hercegnő fia az Iliaszban, Épeirosz mitikus királya.

Története 

Akhilleusz anyja, hogy kicselezze a jóslatot, amely szerint fia meghal a trójai háborúban, nőnek öltöztetve a szküroszi király Lükomédész udvarában rejtette el Akhilleuszt. Ekkor fogant Akhilleusz és Déidameia királylány fia. A fiút először Pürrhosznak nevezték, mert a nőnek álcázott Akhilleusz ennek a névnek a női változatát (Pürrha) használta.

Rokonsága, családja 

Homéroszi alakok